Lætitia Marie Madelaine Susanne Valentine de Belsunce d'Arenberg (Brummana, Mandato Francés de Siria, 2 de septiembre de 1941) es una empresaria uruguaya de origen francés.

Biografía 
Es hija de Henri de Belzunce, marqués de Belzunce y de Marie-Thérèse de la Poëze d'Harambure. Lætitia d'Arenberg prácticamente no conoció a su padre, ya que murió combatiendo por Francia el 13 de mayo de 1944 durante la batalla de Montecassino. Llegó a Uruguay en 1951, siendo aun una niña, con sus padres, que deseaban alejarse de Europa, preocupados por la evolución de la situación internacional a causa de la guerra de Corea. Su madre se casó en terceras nupcias con Erik Karl Auguste Hedwige Englebert Antoine Balthasar XI Duque de Arenberg el 20 de agosto de 1949, de quien Lætitia adoptó el apellido. 

Se casó con el Archiduque Leopoldo Francisco de Habsburgo-Lorena (Leopold Franz Erzherzog), Príncipe de Toscana (1948-1993), el 19 de junio de 1965 en St. Gilgen am Wolfgangsee, Austria, en una ceremonia civil, y el 28 de julio del mismo año en una ceremonia religiosa en Menetou-Salon, Cher, Francia. Ya casada con Leopold Franz Erzherzog, vivió en Uruguay algunos años. Tiene dos hijos:

Sigismund Otto Maria Josef Gottfried Henrich Erik Leopold Ferdinand von Habsburg-Lothringen, Gran Duque de Toscana (nacido en Lausana el 21 de abril de 1966) 

 Guntram Maria Josef von Habsburg-Lothringen, Príncipe de Toscana (nacido en Montevideo el 21 de julio de 1967).

Se divorciaron el 27 de mayo de 1981 en Salzburgo. Leopold Franz Erzherzog regresó a Europa y Laetitia se quedó en América del Sur. Posteriormente conoció a su segundo y actual marido, John Anson.

Posee diversas empresas Grupo d'Arenberg en Uruguay, entre las que se destacan el Establecimiento y Haras Las Rosas y Simoca S.A. (Tambo Lapataia - Sosiego). En octubre de 2012 vendió BOR SA. (Mitsubishi, JAC, GW, Mondial Motocicletas) a FIANCAR Uruguay.

Por decreto del Presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, del 10 de abril de 2009, el gobierno francés decidió otorgar a Laetitia d'Arenberg la condecoración de la Legión de Honor en el grado de Caballero (Chevalier). Este reconocimiento de Francia tiene en cuenta sus treinta años de actividades profesionales y su compromiso con numerosas obras sociales en el Uruguay, en particular a beneficio de los niños carenciados y de los jóvenes adictos a las drogas.

La ceremonia oficial de entrega de la condecoración se realizó el 24 de septiembre y fue apadrinada por una delegación del Senado francés, de visita oficial en el Uruguay, presidida por el senador Jean-Marc Pastor, acompañado por los senadores Rémy Pointereau, François Fortassin, Gérard Miquel y Annie Jarraud-Vergnolle.

Referencias

Enlaces externos 
 Grupo Laetitia d'Arenberg en Uruguay
 A genealogical survey of the peerage of Britain as well as the royal families of Europe
 
 Laetitia D'Aremberg, la princesa gaucha
 El País: Príncipe de Punta

Nacionalizados de Uruguay
Empresarias de Uruguay
Caballeros de la Legión de Honor
Uruguayos nacidos en el exterior
Casa de Arenberg
Casa de Habsburgo (Rama toscana)
Filántropos de Uruguay